JD o jd o J.D. es un acrónimo o abreviatura, que puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personajes de ficción 
 J.D., también conocido por John "J.D." Dorian y por Jonathan Michael Dorian, personaje ficticio en la serie de televisión norteamericana de comedia y drama Scrubs.

Videojuegos 
 JD o Jade Dynasty, videojuego creado por Perfect World.
 JD o Just Dance, saga de videojuegos de Ubisoft diseñados en su mayoría por Ubisoft Paris.

Empresas y marcas 
 JD o Jack Daniel's, destilería y marca de whiskey estadounidense de Tennessee.
 JD o John Deere, fabricante estadounidense de maquinaria agrícola de Illinois, establecido en 1837 por John Deere, herrero pionero del oeste americano.
 JD Edwards, compañía estadounidense de software fundada en marzo de 1977 en Denver (Colorado).

Miscelánea 
 JD, abreviatura del tipo de moneda dinar jordano.
 J.D. o JD, o Juris Doctor, doctorado en Derecho aplicado para propósitos profesionales en países de derecho común, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, etc.